Tiefenbrunnen steht für:

 Tiefenbrunnen (Treuenbrietzen), Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
Zürich:
 Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen in Zürich
 Mühle Tiefenbrunnen in Zürich
 Strandbad Tiefenbrunnen in Seefeld (Stadt Zürich)
 Wohnsiedlung Tiefenbrunnen
Siehe auch:
 Tiefenbrunn
 Tiefenbrunner